Грасберг:

 Грасберг — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Грасберг — крупнейший золотой рудник, расположен в провинции Папуа в Индонезии.